Tesoriere – responsabile della gestione del patrimonio di un ente o di un'associazione
 Lord gran tesoriere
 Tesoriere della marina
 Tesoriere di Francia

Persone 
 Américo Tesoriere (1899-1977) – calciatore argentino
 Andrew Tesorière – diplomatico britannico